«Будущее» — американско-немецкая кинодрама 2011 года.
 «Будущее» — французско-германская кинодрама 2016 года.